Диви́зия:
 Дивизия — тактическое или оперативно-тактическое, в зависимости от рода войск (сил), соединение в вооружённых силах государств.
 Дивизия (часто подразделение или отделение) — компания, подобная корпорации или Общество с ограниченной ответственностью, управляемая другой компанией.

Топоним 
 Дивизия — населённый пункт в Татарбунарском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Дивизия кораблей
 Стрелковая дивизия
 Танковая дивизия
 Дивизион